Камбезеш (Барселуш) — район в Португалии, входит в округ Брага.
 Камбезеш (Монсан) — район в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.